Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу. Успешно су одбранили титулу, победивши у финалу Вејна Блека и Невила Гудвина са 4:6, 7:5, 6:4.

Носиоци 

 ' Махеш Бупати /  Леандер Паес (победници)
  Вејн Блек /  Невил Годвин (финале)

<li>  Јенс Книпшилд /  Микаел Тилстрем (полуфинале)
<li>  Михаел Колман /  Филипо Вељо (прво коло)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 1999.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1999.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови